Meredith bezeichnet

 einen Vor- und Nachnamen, siehe Meredith
 einen Typ von Schachproblemen, siehe Schachkomposition#Glossar

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Meredith (Colorado)
 Meredith (Illinois)
 Meredith (Kentucky)
 Meredith (Michigan)
 Meredith (New Hampshire)
 Meredith (New York)
 Meredith (Pennsylvania)
 Meredith (Washington)

in Australien:
 Meredith (Victoria)

Geographische Objekte:
 Lake Meredith, See in Texas, Vereinigte Staaten
 Mount Meredith, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Sonstiges:
 Meredith College
 Meredith Corporation
 Meredith Music Festival Australien
 USS Meredith, nach Jonathan Meredith benannte US-Kriegsschiffe
 Meredith Cup
 John Child Meredith, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Meredith Township